Малый Авраль — река в России, протекает в Ульяновской области. Устье реки находится в 8,9 километрах от устья по левому берегу реки Большой Авраль. Длина реки — 25 километров. Площадь водосборного бассейна — 257 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Большой Черемшан от истока и до устья. Речной бассейн реки — Волга от верхнего Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий.

Код объекта в государственном водном реестре — 11010000412112100005336.

Примечания 

Бассейн Большого Черемшана
Реки Мелекесского района